«Сверчо́к» — советский литературно-художественный детский юмористический журнал, выходивший под редакцией Н. Олейникова в 1937 году. Всего вышло 5 номеров. Имел подзаголовок «Весёлые картинки для маленьких ребят».

Авторы: С. Маршак, Д. Хармс, А. Введенский, Б. Житков, Л. Липавский (Л. Савельев), С. Михалков.

Художники: Б. Малаховский, В. Конашевич, Н. Радлов, Н. Травин, В. Горяев, А. Налётов, А. Успенский, Э. Будогоский.

В рубрике «Приключения маленьких человечков» публиковались истории в картинках с короткими подписями.

Критика обвинила журнал в «клевете» и «вредительстве», и вскоре он был закрыт.

«Сверчо́к» - сатирический журнал, выходил в Москве в 1886 - 1891 гг . Издатели - Вернер Евгений Антонович (ок. 1856 - ?) и его родной брат Вернер Михаил Антонович.   Антон Чехов начинал печатать свои первые смешные рассказы в этом сатирическом журнале, а его издателю Михаилу Вернеру дал кличку «Собачий воротник».

Литература

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Сверчок»
 НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «Архив СВЕРЧКА»

Журналы СССР на русском языке
Журналы РСФСР
Журналы СССР по алфавиту
Юмористические журналы
Детские журналы СССР
Печатные издания, закрытые в 1937 году